Michael Stewart kan syfta på bland andra:

* Michael Stewart (1906–1990), brittisk politiker
 Michael Stewart (1924–1987), amerikansk librettist och manusförfattare
 Michael Stewart (född 1972), kanadensisk-österrikisk ishockeyspelare och -tränare
 Michael Stewart (född 1975), amerikansk basketspelare
 Michael Stewart (född 1981), skotsk fotbollsspelare